Kaap Blossom (Rusland) aan zuidwestzijde van het eiland Wrangel
 Kaap Blossom (Verenigde Staten) op het schiereiland Baldwin